Joel Anderson (San Diego, Califórnia, 19 de Novembro de 1955) é um ator estadunidense, mais conhecido por suas participações em séries de televisão como The West Wing, All About Us e Cold Case.

Filmografia

Televisão 
 2008 Black Widow como Cooper Collins
 2007 Medium como Ben Radley
 2006 Numb3rs como Max Sheveransky
 2004 Boston Legal como Kevin Ripley
 2003 Cold Case como Robert Mills
 2003 Malcolm in the Middle como Sr. Edwards
 2003 The Agency como Efron Montes
 2003 The West Wing como Aide
 2002 Charmed como Billy
 2002 Boston Public como Sr. Richards
 2002 Sabrina, the Teenage Witch como Thomas Jefferson
 2001 All About Us como Charlie Alcott
 1999 Judging Amy como Sr. Cutler
 1998 Dr. Quinn, Medicine Woman como Otis James
 1995 Family Matters como Charlie
 1995 The Client como Bill Touchy
 1995 Frasier como Padre
 1994 NYPD Blue como Ray Miller
 1991 DEA como Bob Ellis

Cinema 
 2005 Fool's Paradise como Nelson
 1994 Curse of the Starving Class como Slater
 1989 Night Game como Steve

Ligações externas 
Joel Anderson no IMDb 
 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de San Diego